Ouelch ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Quelch (1858–1913), einer der ersten Marxisten in Großbritannien
 John Joseph Quelch (1854–?), britischer Zoologe 
 Lorenzo Quelch (1862–1937), britischer Gewerkschafter, Bruder von Harry Quelch
 Tom Quelch (1886–1954), sozialistischer Politiker und Sohn von Harry Quelch